200 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Mistrzem świata został Japończyk Daiya Seto, który uzyskał w finale czas 1:56,14 i przełamał trwającą od 2003 roku dominację Amerykanów w tej konkurencji. Srebrny medal zdobył Szwajcar Jérémy Desplanches, ustanawiając nowy rekord swojego kraju (1:56,56). Brąz wywalczył mistrz globu sprzed dwóch lat, Chase Kalisz (1:56,78) ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 10:50 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 21:31 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 25 lipca o 21:05 czasu lokalnego.

Przypisy 

M